Överjärna kan syfta på:

 Överjärna socken – socken i Södermanland
 Överjärna landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Överjärna församling – en församling i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift
 Överjärna kyrka – en kyrka för Överjärna församling i Järna
 Överjärna distrikt –  ett distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län 2016–